Культурный концепт пунктуальности предполагает рассмотрение социокультурной обусловленности пунктуальности, как черты национального менталитета. Данный концепт базируется на идее признания различного отношения к пунктуальности и времени в разных национально-культурных традициях.

Понятие пунктуальности, которому человек непреклонно следует, в таком случае исходит из понятий и норм, которые формируются в определённой культуре. Нормы поведения выявляют ценности и способствуют сохранению разных типов знания. В свою очередь нормы поведения складываются через представления, возникающие в общественном сознании и учитывающие общественные потребности.

Для человека, находящегося в контакте с другими людьми, нормы являются определёнными предписаниями, в соответствии с которыми человек поступает определённым образом. Это связано с тем, что поведение и поступки человека затрагивают интересы других людей. Другими словами, человеку необходимо подчиняться правилам поведения ради собственного социального признания. В этом плане понятие пунктуальности строго регламентируется, и характер взаимодействия с людьми зависит от принятия/непринятия. исполнения/не исполнения общепризнанных норм в той или иной культуре.

Общие положения 
Неодинаковое отношение к понятию пунктуальности различных культур было рассмотрено американским культурологом Эдуардом Холлом. В своём исследовании он создал две концепции времени — монохронную и полихронную.

В странах монохронной культуры (США, Англия, Германия, Скандинавские страны) время жёстко регулирует поведение людей и вместе с тем отношения между ними.

В странах полихронной культуры (России, средиземноморских, арабских, латиноамериканских и некоторых азиатских странах) внимание людей обращено одновременно на несколько событий: человек умеет гибко себя вести, делая сразу три-четыре запланированных дела. Когда в таких странах что-то планируется, во главу угла ставятся дружеские отношения, а не намеченные сроки, и личностные отношения могут одерживать верх над интересами дела.

Примеры 
При рассмотрении феномена пунктуальности было проведено глобальное исследование Питером Колетом, социологом Оксфордского университета, который опросил 200 менеджеров из шести европейских стран. Участникам эксперимента было предложено определить своё отношение к таким категориям, как «пунктуальность», «дисциплинированность». Кроме того их просили ответить, какое опоздание они считают простительным, а какое — возмутительным.

Япония 
 Для японской культуры опоздания недопустимы, на назначенную встречу лучше приезжать не вовремя, а заранее. Опозданием считается даже приехать за 10 минут до начала, поэтому чтобы не опоздать, лучше приехать за полчаса минимум. А в случае опоздания, необходимо обязательно предупредить об этом, а время переговоров необходимо сократить на время опоздания.
 Пунктуальность — то, чем японцы дорожат больше всего. Ни один уважающий себя представитель японской нации не позволит себе опоздать. Такой же пунктуальности они требуют и по отношению к себе.

Китай 
 Любую важную деловую встречу стоит планировать и оговаривать за несколько месяцев.
 Опоздание на встречу будет воспринято как оскорбление, так как пунктуальность в Китае считается символом добродетели. Поэтому на встречу лучше приходить немного раньше назначенного времени.
 При приглашении в гости необходимо прийти вовремя. Опаздывать в этом случае будет проявлением дурного тона. Задерживаться надолго в гостях также не принято.

Германия 
 В Германии крайне внимательно относятся к пунктуальности, по сравнению с другими западными культурами, которые допускают опоздание на 10-15 минут, немцы осуждают любые опоздания, однако явного раздражения не показывают.
 Пунктуальность входит в число прусских добродетелей.
 Очень многие немцы ведут так называемые Terminkalender, так называемая «карманная книжка календарь», где записывают все встречи, время, место, человека, с которым встречаются, и даже иногда темы разговоров.

Англия 
 Англичане считают возмутительным ожидания больше 8 минут.
 В Англии принято приглашать на ужин за 10 дней, если по телефону; за 3 недели, если письменно, а на более официальные мероприятия за 6 недель.
 В гости допускается опоздать на 10-15 минут, при этом необходимо предупредить об этом, однако, если встреча назначена в общественном месте, то опоздания не допускаются. Пребывать в гостях больше 2,5 часов не принято — на следующее время могут быть приглашены другие.

Ирландия 
 В Ирландии существует так называемое Irish time [ирландское время], которое означает приблизительность, допустимость опоздания, оно и называется по-другому — с добавлением суффикса -ish: вместо at eight — at eight-ish, at nine — at nine-ish, at ten — at ten-ish. Договариваясь о встрече, ирландцы, которые сами признают тот факт, что они часто бывают непунктуальны, уточняют, какое время имеется в виду — English или Irish.

Франция 
 Французы занимают промежуточное положение: они терпимы к опозданиям и не позволяют себе опаздывать слишком сильно. При заранее запланированной встрече Французы готовы ждать до 25 минут.
 Если пригласили в гости, французы приходят на 10-15 минут позже назначенного времени, заранее никогда не приходят — это считается дурным тоном, так как сами хозяева могут быть не готовы к приёму гостей. При этом французы никогда не опаздывают на ужин больше чем на 20 минут. При планировании деловой встречи лучше явиться на 5-10 минут раньше назначенного времени, и о них следует договариваться заранее. Пунктуальность рассматривается как проявление вежливости.
 Российский корреспондент Фатима Салказанова описала пунктуальность французов через их межличностное взаимодействие следующим образом: «Начнем с Парижа и с любовных свиданий. Мужчины приходят на свидание минимум на 15-20 минут раньше назначенного времени, пылко влюбленные юноши за 1-2 часа, а француженки, очень влюбленные, приходят с опозданием на 15 — 20 минут, не очень и совсем не влюбленные опаздывают на 30-40 минут». На деловые встречи мужчины не опаздывают никогда, а женщины опаздывают минут на 5-10, но только в том случае, если у неё деловая встреча с мужчиной. Если деловая встреча с женщиной, француженки не опаздывают никогда.

Испания 
 Пунктуальность для испанцев не является общеобязательной, даже при деловых отношениях. Всегда принимаются во внимание несколько минут «вежливости» («cortesía») при ожидании встречи. В среднем Испанцы опаздывают на полчаса-час.
 В деловых вопросах испанцы обычно не придерживаются оговорённых сроков. Деловые встречи и совещания часто могут затягиваться и заканчиваться позже оговорённого срока.
 При приглашении в гости следует прибыть на 15 минут позже назначенного времени.

Италия 
 В Италии пунктуальность не является первостепенным качеством, время встречи оговаривают приблизительно, и обычно все встречи и переговоры начинаются позже условленного времени, и, соответственно, заканчиваются позже.
 Все вопросы рассматриваются не спеша, в рамках долгих переговоров и обсуждений.
 Как и в Испании, в Италии часто стараются отложить все дела на следующий день.
 При приглашении к себе домой, гости обычно приходят на полчаса позже назначенного времени, особенно если это итальянцы из южной части страны.

Бразилия 
 В Бразилии никто не придерживается что-то делать и приходить вовремя, приглашённые гости обычно собираются через 2 часа назначенного времени. Но договариваться о встрече необходимо заранее.
 Даже в СМИ допустимы опоздания на 10-15 минут. Опоздание на деловую встречу воспринимается совершенно нормально, и не обязательно предупреждать об опоздании.
 Однако, бразильцы считают пунктуальность проявлением вежливости и ждут, что иностранцы будут приходить на встречу вовремя, хотя себе часто позволяют опоздание на целый час.
 Среди бразильцев практикуется тенденция «откладывания дел», тем самым все встречи и дела накладываются друг на друга и переносятся на более позднее время. В отличие от других стран, где каждому делу отведён определённый срок, и даже если дело не закончено, происходит переход к другому, в Бразилии люди могут потратить время, перенести встречи, но закончат начатое.

Индия 
 Индийцы, как и бразильцы, не пунктуальны. Однако, сотрудники крупных международных компаний, высшее руководство индийских предприятий стараются приходить вовремя.
 Как и в Бразилии, в Индии ожидают пунктуальности в бизнесе и в обычных встречах от иностранных гостей, но сами индийцы могут опоздать в назначенное время для встречи. Поэтому надо быть готовым к переносам сроков.
 В бытовых ситуациях опоздание на полчаса считается в порядке вещей.

Россия 
 Согласно указу президиума Верховного совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» от 26 июня 1940 года, опоздание на работу на 25 минут было эквивалентно прогулу и было уголовно наказуемо. Действие указа было полностью отменено в 1956 году.
 В советское время, по крайней мере, после смерти Сталина, когда опоздание на работу уже никак не влияло на зарплату и не влекло столь серьёзных дисциплинарных взысканий, как раньше, к сожалению, русские довольно беспечно и вольно начали обращаться не только со своим, но и с чужим временем, однако позже отношение ко времени сильно изменилось и молодое поколение деловых людей стало осознавать важность пунктуальности.
 Современное руководство по ведению международного бизнеса оценивает допустимое опоздание в России в 15-30 минут
 Однако, если человек опаздывает систематически, окружающие начнут расценивать его, как не умеющего правильно расставить приоритеты, не способного дать оценку важности событиям и людям в своей жизни, а значит и себе. Опоздание на встречу с деловыми партнёрами является поводом для рассмотрения человека, как несерьёзного и не уважающего чужие интересы.
 В России назначенная встреча может быть отменена или перенесена, поэтому до сих пор принято «созваниваться» накануне встречи для её подтверждения.
 Договариваться о встрече за долгое время также не принято.
 При приглашении в гости точное время не обговаривается, очень часто используются неопределённые фразы, как «часов в шесть», «около семи».

США 
 Официальные мероприятия всегда начинаются вовремя, допустимы, но не приветствуются опоздания на 5—10 минут, о которых надо обязательно предупредить.
 Гостей обычно приглашают за три недели до встречи с точными указаниями места и времени.
 В США у людей нет надобности «созваниваться» за день или накануне для уточнения часа или места назначенной встречи.
 Невежливо приглашать в гости в тот же день или за час до обеда. Это расценивается, как неуважение ко времени других людей, в таком случае подразумевается, что у них нет своих планов и они могут прийти, когда их пригласят. С точки зрения американской этики, представляется исключительно дурным тоном заходить без предупреждения в дом, где хозяева могут быть заняты своими делами.

Примечания

Источники 
 Зубкова Я. В. «Концепт „пунктуальность“ в немецкой и русской лингвокультурах»
 Линн Виссон «Русские проблемы в английской речи»
 Terri Morrison, Wayne A. Conaway Kiss, bow, or shake hands: the bestselling guide to doing business in more than 60 countries.
 Нефодин А. С., Грашкина М. В. «Японский менталитет»
 Роберт Тодд Кэрролл «Энциклопедия заблуждений. Собрание невероятных фактов, удивительных открытий и опасных поверий»
 Статья Английская культура и культурные традиции
 Статья Французские нравы глазами парижского корреспондента
 Статья Бразильский деловой этикет
 Robert Levine «A Geography Of Time: The Temporal Misadventures of a Social Psychologist»
 О. Е. Белянко, Л. Б. Крушина «Русские с первого взгляда. Что принято и что не принято у русских : книга для чтения и тренировки в коммуникации»
 Статья «Пунктуальность» в Толковом словаре русского языка Ушакова

Черты личности
Добродетели
Культурология
Пунктуальность
Особенности культурных обычаев разных стран